Австромарксизм () — идеологическое, экономическое и политическое течение, сложившееся на базе марксизма в первой трети XX века в австрийской социал-демократии под влиянием теоретических работ и политической деятельности её лидеров и идеологов К. Каутского, К. Реннера, О. Бауэра, М. Адлера, Р. Гильфердинга, В. Адлера и других.

История 
История австромарксизма начинается с появления австрийских социал-демократов, первый съезд которых прошел в 1874 году. К 1889 году они оформили партию, которая начала издавать собственную партийную газету  (). Австромарксизм занял ведущее положение во Втором Интернационале (Карл Каутский). Национальный вопрос австромаксисты предлагали решать с помощью децентрализации и федерализации государства. В 1904 года австромаксисты начали издавать журнал  ().  Движение отличалось умеренными, реформистскими позициями, отвергающими уличное насилие и диктатуру пролетариата. Начало социальной революции и установление диктатуры пролетариата они ставили в зависимость от достижения абсолютного большинства в рамках реально существующей парламентской демократии. Эту позицию им пришлось отстаивать против внутреннего сопротивления (Карл Реннер, Вильгельм Элленбоген).

В 1918 году, после развала Австро-Венгрии, их представитель Карл Реннер возглавил Австрийскую республику. В 1926 году была выдвинута  австрийской социал-демократической партии. Однако к 1934 году австромарксисты уступили свои позиции австрофашистам. В середине 1930-х годов отдельные представители австромарксизма призывали к вооружённой борьбе против фашизма. После Второй мировой войны руководство социал-демократической партии Австрии отказалось от идей марксизма вообще.

Краткое описание 
Австромарксизм не был цельной, монолитной теорией, среди его сторонников существовали определённые разногласия. Отдельные его представители тяготели к неокантианству (Макс Адлер) и махизму.

Австромарксизм относят к демократическому социализму. Одной из основных теорий австромарксизма была социализация производства и обращения в условиях капитализма. Она содержала следующие положения:
 Концентрация капитала в крупных банках, находящихся под контролем правительства. Таким образом обеспечивалось превосходство ссудного капитала над промышленным. Крупные банки смогли бы регулировать процентную ставку, чтобы снизить размер предпринимательской прибыли.
 Создание потребительских кооперативов в промышленности и сельском хозяйстве.
 Развитие местного самоуправления.

Во время экономического кризиса 1929−1933 годов австромарксисты выступили за усиление роли государства в экономике и проведение специальных исследований на регулярной основе для предупреждения подобных кризисов.

Национальный вопрос 
Существенное внимание австромарксисты уделяли национальному вопросу. Австромарксисты выдвинули теорию культурно-национальной автономии, основой которой стали работы К. Реннера (1899, 1902) и О. Бауэра (1907). Нация понималась как естественная общность людей, объединенных национальным характером. При этом нации считались устойчивыми образованиями, различие между которыми в будущем должно только возрастать. Австрийская социал-демократия стала первой социал-демократической партией, принявшей специальную программу по национальному вопросу — , в которой был выдвинут принцип территориального федеративного устройства Австро-Венгрии. В советской литературе Брюннскую программу оценивали негативно, за раскол рабочего движения по национальному признаку и пренебрежение принципом интернационализма, хотя на практике в СССР реализовывали некоторые положения австромарксистов. Австромарксисты считали австрийцев составной частью немецкого народа.

Теоретики австромарксизма 

 Виктор Адлер
 Макс Адлер
 Фридрих Адлер
 Отто Бауэр
 Рудольф Гильфердинг
 Карл Грюнберг
 Отто Нейрат
 Эмиль Ледерер
 Карл Каутский
 Карл Реннер
 Густав Экштейн

См. также 

 Западный марксизм
 Империализм
 Марксизм-ленинизм
 Демократический социализм

Примечания

Литература 
 Австромарксизм. История и современное толкование. Реферативный сборник. Для служебного пользования. — М., 1984. — Институт научной информации по общественным наукам. Серия: «Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма»
 Троцкий Л. Австрийский кризис и коммунизм
 Bauer O. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 1907
 Krätke M. R.Otto Bauer and the early «Third Way» to Socialism
 Otto Bauer und der «dritte» Weg. Die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten, D. Albers u.a. (Hg.). Frankfurt/M 1979

Марксизм
Социал-демократия
Философия Австрии
Философия Австро-Венгрии
История Австрии
Права меньшинств